UEFA Cup 1973-74 var den tredje udgave af denne turnering. Finalerne blev samlet vundet af Feyenoord over Tottenham Hotspurs, der dog fik flest point undervejs.

Dansk fodbold havde 2 klubber med. Næstved IF blev i første runde slået ud af Fortuna Düsseldorf, men fik dog uafgjort hjemme. B.1903 slog i første runde AIK Stockholm, for dernæst at tabe til Dynamo Kijev.

I denne tabel er udebaneresultaterne markeret med kursiv.

1973-74
Fodbold i 1973
Fodbold i 1974